Единадесетата зимна универсиада е проведена в София, България през февруари 1983 г. Това е третата универсиада и първата зимна универсиада, която се провежда в София. 

Универсиадата е открита от председателя на Държавния съвет на НРБ Тодор Живков на 17 февруари. Закрита е на 27 февруари.

Участват 583 спортисти. Състезанията са проведени главно на Националния стадион „Васил Левски“.

На 15 февруари 1983 г. е издадена пощенска марка с тираж от 200 000 и стойност 30 стотинки на художника А. Старейшински. 

На тази универсиада биатлонът за мъже за първи път е включен в програмата. Участват 34 атлети от 7 държави. И трите медала са спечелени от атлети от Съветския съюз.

Класиране по медали 
Печелят медали представители на 14 държави.

Вижте също 
 Зимна универсиада

Източници 

Студентски спорт в България
Спортни състезания в София
История на София
Универсиади
1983 година